Mader kan som auktorsförkortning betyda:

 Leopold Mader
 U. Mader

Robotskapade auktorsförkortningar